Корф, Николай Александрович (1834—1883) — русский общественный деятель, педагог и публицист.
 
 Корф, Николай Иванович (1793—1869) — генерал от артиллерии, инспектор всей артиллерии, член Государственного совета.